Hästsvans kan syfta på:

 Hästsvans (frisyr) – en frisyr där håret samlas i en tofs i nacken
 Hästsvans (militärt) – ett tecken för de högsta militära graderna i Osmanska riket
 Hästsvans (botanik) – en vattenväxt i familjen grobladsväxter
 Hästsvans (medicin) – en samling nerver
 Hästsvans (vattenfall) - en typ av vattenfall